Pfannholz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mayer-Pfannholz (1891–1982), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Maria J. Pfannholz (* 1955), deutsche Autorin von Science-Fiction und Kriminalromanen